Ilja kan syfta på följande:

 Ilja, ett personnamn
 Ilja (ort), ort i Belarus
 Ilja (ö), ö i Finland